Sora har flere betydninger:

 Sora (by) - en italiensk by i regionen Lazio i Italien
 Sora Ltd. - en japansk videospilsudvikler